Imię i nazwisko Chi Cheng noszą m.in.:
 Chi Cheng (ur. 1944) – lekkoatletka reprezentująca Republikę Chińską, medalistka olimpijska
 Chi Cheng (1970-2013) – amerykański muzyk rockowy, basista